

Persone 
 Domenico Alberto Azuni – giurista e magistrato italiano del Regno di Sardegna e del Primo Impero francese
 Girolamo Azuni – politico italiano

Altro 
 Liceo classico Domenico Alberto Azuni – liceo di Sassari
 Piazza Azuni – piazza storica di Sassari